

Geografia
 Salvarezza – frazione nel comune italiano di Busalla

Persone
 Antonio Salvarezza – tenore italiano
 Cesare Salvarezza – politico italiano
 Elvidio Salvarezza – prefetto e politico italiano
 Giuseppe Salvarezza – militare e partigiano italiano